

Codici 
 KPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kopiago (Papua Nuova Guinea)

Fisica 
 kPa – kiloPascal, multiplo del Pascal